

Шихово — село в гміні Ковалево-Поморське Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Шихово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Шихово — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Шихово — присілок, Слободський район, Кіровська область